Sava Barcianu-Popovici(u),  (1814, Resinár (Rășinari), Sibiu  1879, Resinár), un preot ortodox
 Nicolae Popoviciu (1903, Berethalom (Biertan), Târnava Mare  1960, Biertan)
 Tiberiu Popoviciu (1906, Arad  1975, București)
 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, un liceu din Cluj-Napoca
 Gabriel "Puiu" Popoviciu, un controversat om de afaceri din România

Vezi și 
 Pop (dezambiguizare)
 Popa (nume de familie)
 Popeni (dezambiguizare)
 Popești (dezambiguizare)
 Popescu (nume de familie)
 Popovici (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania